Пойша (, ) — разменная денежная единица Бангладеш, 1/100 бангладешской таки с 1972 года. Выпускается в виде монет с 1973 года.

Название является лингвистическим вариантом названия индийской монеты пайса (, ).

Монеты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Монеты Бангладеш на сайте Банка Бангладеш 

Пайс
Деньги Бангладеш